Bandiera rossa, simbolo internazionale del movimento operaio e, per estensione, del socialismo e del comunismo
 Bandiera rossa, canzone popolare d'ispirazione operaia
 Bandiera Rossa, movimento politico comunista nato in Italia durante la Resistenza